И в радости, и в горе () — американская драма режиссёра Сесиля Демилля 1919 года.

Сюжет 

Друзья Эдвард Мид и Ричард Бартон влюбленны в Сильвию Норкросс. Оба записываются в армию, но Эдвард решает пройти альтернативную службу, заботясь о детях с отклонениями.

В ролях 
  Эллиотт Декстер — доктор Эдвард Мид
 Том Форман — Ричард Бартон
 Глория Свенсон — Сильвия Норкросс
 Сильвия Эштон — тётя Сильвии
 Реймонд Хаттон — Бад
 Теодор Робертс — главврач больницы
 Ванда Хоули — Бетти Хойт
 Винтер Холл — доктор
 Джек Холт — крестоносец
 Фред Хантли — колониальный солдат

Ссылки 

Фильмы США 1919 года
Фильмы Сесиля Блаунта де Милля
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США